Савов може да се отнася за:
 Дамян Савов (р. 1973), български музикант
 Димитър Савов (1887-1951), български предприемач
 Ивайло Савов, няколко души с това име
 Крум Савов, двама души с това име
 Михаил Савов (1857-1928), български офицер
 Сава Савов (1864-1940), български офицер
 Стефан Савов (1924-2000), политик
 Петър Савов, художник